Xolotl (god), een Mexicaanse godheid
 Xolotl (koning), een Chichimeekse koning
 Codecs Xolotl, een Mexicaans manuscript, dat de precolumbiaanse geschiedenis van Centraal Mexico beschrijft